Detta är en lista över personer som har varit guvernör i provinsen Maryland.

Referenser

Nordamerika under 1600-talet
Nordamerika under 1700-talet
Tidigare brittiska besittningar
Tidigare engelska besittningar